Daredevil har flere betydninger:
 Daredevil - karakter i Marvel Comics skabt af Stan Lee og Bill Everett.
 Daredevil (film) - amerikansk superheltefilm fra 2003.
 Daredevil (tv-serie) - amerikansk serie i Marvel Cinematic Universe, som er udgivet på Netflix.